Сами по себе — роман Сергея Болмата.
 Сами по себе — эпизод телесериала Подпольная империя.
 Сам по себе () — фильм-драма 2009 года.